Montaner ist der Name einer französischen Gemeinde:
 Montaner im Département Pyrénées-Atlantiques

Montaner ist der Familienname folgender Personen:

 Concepción Montaner (* 1981), spanische Weitspringerin
 Julio Montaner (* 1956), kanadisch-argentinischer Mediziner
 Lluís Domènech i Montaner (1850–1923), katalanischer Architekt
 Ricardo Montaner (* 1957), argentinischer Sänger
 Rita Montaner (1900–1958), kubanische Sängerin und Schauspielerin